Naselje Stjepana Radića je naselje južno od Vrbovca.
Udaljeno 15 minuta hoda

Povijest 

Naseljavanje je započelo 1890. g., a prije naseljavanja na mjestu naselja se nalazio marof vrbovečkog vlastelinstva.

Od 1890. g. do 1918. g. naselje se zvalo Žabac, od 1918. g. do 1990. g. Šabac Vrbovečki, da bi nakon demokratskih promjena 1990. g. naselje dobilo današnji naziv.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji